Чишолм има више значења:
 Чишолм (Мејн)
 Чишолм (Минесота)